Plusieurs villes possèdent une rue Vondel :

Rue Vondel à Bruxelles
 Vondelstraat à Anvers

à Amsterdam

Voir aussi 
 

Vondel Rue